Temresow oder Temrezov ist der Familienname folgender Personen:

 Novruz Temrezov (* 1981), russischer bzw. aserbaidschanischer Ringer
 Raschid Temresow (* 1976), russischer Politiker, Leiter der russischen Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien